El término Barras y estrellas (del inglés: Stars and Stripes) puede referirse a:

 Stars and Stripes o Barras y estrellas, apodo que recibe la Bandera de los Estados Unidos de América.
 The Stars and Stripes Forever, marcha militar de Estados Unidos.

Música 
 Stars and Stripes Vol. 1, álbum de The Beach Boys.

Medios 
 Stars and Stripes o Barras y estrellas, periódico militar de Estados Unidos.

Yates 
 Stars & Stripes (US 53), yate de la clase 12 metros utilizado por el equipo Sail America Foundation en la Copa América de 1987.
 Stars & Stripes (US 54), yate de la clase 12 metros utilizado por el equipo Sail America Foundation en la Copa América de 1987.
 Stars & Stripes (US 55), yate de la clase 12 metros del equipo Sail America Foundation vencedor de la Copa América de 1987.
 Stars & Stripes (US 56), yate de la clase 12 metros utilizado por el equipo Sail America Foundation en la Copa América de 1987.
 Stars & Stripes S1, yate catamarán del Club de Yates de San Diego construido para la Copa América de 1988 y utilizado posteriormente por Steve Fossett.
 Stars & Stripes H3, yate catamarán del Club de Yates de san Diego vencedor de la Copa América de 1988.